Hofmeyr peut faire référence à :

Toponyme 

 , une ville du Cap-Oriental en Afrique du Sud. 
Hofmeyr 1 est un fossile découvert près de cette ville, est nommé d'après elle.

Patronyme 

 Gray Hofmeyr (né en 1949), réalisateur sud-africain de cinéma et de télévision 
 Hendrik Hofmeyr (né en 1957), compositeur sud-africain 
 Jan Hendrick Hofmeyr (1894 - 1948), universitaire et homme politique d'Afrique du Sud.
  (1845-1909), homme politique sud-africain 
 Murray Hofmeyr (né en 1925), joueur de rugby et cricket sud-africain 
 Steve Hofmeyr (né en 1964), chanteur, auteur-compositeur et acteur sud-africain

Référence 

Patronyme sud-africain